Edenkia est une entreprise spécialisée dans la fourniture et la gestion répartie de l’énergie (électricité, gaz, chaleur).
Son siège social est situé au siège de Proxiserve à Levallois-Perret.
La société est née en 2001 comme filiale à 50% d'Électricité de France (EDF) et à 50% de Dalkia. Depuis l’ouverture du marché de l’électricité en 2004, Edenkia est devenue l’un des fournisseurs alternatifs d’électricité spécialisé dans le segment des immeubles tertiaires, notamment de bureaux; elle y a développé un savoir-faire spécifique.
Au  janvier 2012 elle est cédée au groupe Proxiserve.
L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2012. Elle emploie au sens large une trentaine de personnes, dont une partie en direct (développement, exploitation) et une partie en sous-traitance interne du groupe Proxiserve pour la relève des compteurs.

Historique 

 La société est née en 2001 sous le nom de Dalkia Offre Globale, en tant que filiale distincte de Dalkia et EDF, à la demande de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF),
 Septembre 2001 : Edenkia remporte son premier contrat,
 2004 : Edenkia prend son nom définitif. La société lance son offre de fourniture d’électricité dans le cadre de l’ouverture du marché,
 2012 : Edenkia devient filiale à 100% du groupe Proxiserve.

Activité 
Edenkia est le seul fournisseur alternatif d’électricité dans le secteur des sites tertiaires de grande taille alimentés par un point de livraison unique en haute tension HTA.
Il offre une prestation de fourniture et distribution interne d’électricité (acheminement inclus) et de gestion répartie aux occupants, c’est-à-dire de relève mensuelle des compteurs et de facturation détaillée aux occupants sur index réels, tenant compte de l’évolution du taux d’occupation des sites.
Promoteur historique de la solution technique du point unique de livraison, aujourd’hui popularisée chez les promoteurs et maîtres d’ouvrage, Edenkia met ainsi en avant une solution technique permettant une architecture électrique simplifiée et moins onéreuse pour les sites en construction neuve ou rénovation lourde, puis une souplesse d’exploitation sans égale pendant la vie des sites, parfaitement adaptée aux mouvements de locataires et aux regroupements de locaux, contrairement à l’alimentation en distribution publique d’électricité.
Son offre d’électricité est sans contrainte et se différencie de celle des fournisseurs historiques.
En amont de la livraison des sites dont il est le fournisseur, Edenkia peut également assurer une mission d’accompagnement des maîtres d’ouvrages, notamment pour le raccordement et la mise en service des points de livraison d’électricité.
L’offre d’Edenkia s’adresse aux immeubles de bureaux de grande taille (> ), mais également à certaines plateformes logistiques et sites évènementiels.
Edenkia peut également fournir d’autres énergies sur les sites clients en électricité.

Réglementation 
Edenkia est autorisée à l’achat/revente d’électricité conformément aux termes de l'arrêté du 22 février 2012. Elle avait antérieurement fait l’objet d’une déclaration d’activité d’achat/revente conformément aux termes du décret du 30 avril 2004. Elle est également autorisée à l’achat / revente de gaz naturel. L’activité d’Edenkia s’inscrit dans l‘ouverture du marché de l’énergie découlant des directives européennes et s’inscrit dans l’esprit et les termes de la législation (Code de l’énergie). En particulier, elle reste compatible avec le principe du libre choix du fournisseur sur les sites alimentés par Edenkia. 

Edenkia propose, en option, une offre d’électricité d’origine renouvelable, attestée au travers du dispositif réglementaire des garanties d’origine conformément à la directive 2009/28/CE et à ses textes de transcription en droit français.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Électricité en France
 Marché de l'électricité en France

Liens externes 
 
 Groupe Proxiserve

Électricité en France
Entreprise de l'énergie ayant son siège en France
Entreprise fondée en 2001
Entreprise ayant son siège à Levallois-Perret